Nakane ist der Familienname folgender Personen:

 Chie Nakane (1926–2021), japanische Autorin und Anthropologin
 Nakane Hiroshi (1925–2018), japanischer Maler
 Kasumi Nakane (* 1982), japanisches Model und Schauspielerin
 Kazuyuki Nakane (* 1969), japanischer Politiker
 Takeshi Nakane (* 1949), japanischer Diplomat

en:Nakane